Siegfried Schneider (1894–1935) – niemiecki duchowny i pisarz,
 Siegfried Schneider (ur. 1939) – niemiecki siatkarz,
 Siegfried Schneider (ur. 1956) – niemiecki polityk,
 Siegfried Schneider (1958–2010) – niemiecki piłkarz.